Schaworonkowo () ist ein Name von russischen Orten:
 Schaworonkowo (Altai), Siedlung in der Region Altai
 Schaworonkowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Schaworonkowo (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Gerwischken, 1938–1946 Richtfelde, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Schaworonkowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Wirbeln, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Schaworonkowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Schaworonkowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Schaworonkowo (Wologda, Tscharepowez), Dorf im Rajon Tscharepowez, Oblast Wologda
 Schaworonkowo (Wologda, Werchowaschje), Dorf im Rajon Werchowaschje, Oblast Wologda
 Schaworonkowo (Wologda, Wologda), Dorf im Rajon Wologda, Oblast Wologda